Edwin Bakker (hoogleraar), Nederlands hoogleraar
 Edwin Bakker (voetballer), Nederlands voetballer
 Edwin Bakker (acteur), Nederlands acteur